Sloup ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Gemeinde Sloup v Moravském Krasu, Okres Blansko
 Gemeinde Sloup v Čechách (Bürgstein), Okres Česká Lípa 
 Ortsteil Sloup von Davle, Okres Praha - západ

Sloup ist der Name der
Felsenburg Sloup (Einsiedlerstein), Okres Česká Lípa